Junonia orithya — вид дневных бабочек из семейства Нимфалиды.

Описание 

Длина переднего крыла самцов 24-27 мм, самок 27-28 мм. Верхняя сторона крыльев темная, каждое крыло с 2 некрупными примерно равными глазчатыми пятнами. Передние крылья
с белой субапикальной перевязью. Задние крылья крылья самцов на верхней стороне с голубым отливом. Передние крылья самки 2 красными пятнами в центральной ячейке.

Ареал 
Африка, Юго-Восточная Азия, Япония, Австралия.

Биология 
Бабочки населяют поляны, луга, лесные опушки, просеки, берега рек и водоемов, травянистые пляжи, городские парки, балки, овраги, сады, пустыри, территории населенных пунктов.

Кормовые растения гусениц: Acanthaceae, Annonaceae, Convolvulaceae, Labiatae, Plantaginaceae, Scrophulariaceae, Verbenaceae, Violaceae, Angelonia salicariifolia, Annona senegalensis, Antirrhinum majus, Asystasia gangetica, Asystasia scandens, Buchnera linearis, Englerastrum scandens, Hygrophila salicifolia, Hygrophila senegalensis, Ipomoea batatas, Justicia micrantha, Justicia procumbens, Lepidagathis formosensis, Lepidagathis prostrata, Misopates orontium, Phyla nodiflora, Plantago amplexicaulis, Plectranthus scandens, Pseuderanthemum variabile, Striga asiatica, Striga hermonthica, Thunbergia alata, Viola odorata

В Южной Африке кормовыми растениями гусениц также являются: Graderia subintegra, Cycnium adonense, Hygrophila, Plectranthus.

Подвиды
Junonia orithya albicincta Butler, 1875 
Junonia orithya baweana Fruhstorfer, 1906
Junonia orithya celebensis Staudinger, [1888]
Junonia orithya eutychia (Fruhstorfer, 1912)
Junonia orithya hainanensis (Fruhstorfer, 1912)
Junonia orithya here Lang, 1884
Junonia orithya kontinentalis Martin, 1920
Junonia orithya kuehni Fruhstorfer, 1904
Junonia orithya leucasia (Fruhstorfer, 1912)
Junonia orithya madagascariensis Guenée, 1865
Junonia orithya marcella (Hulstaert, 1923)
Junonia orithya metion Fruhstorfer, 1905
Junonia orithya mevaria Fruhstorfer, 1904
Junonia orithya minagara Fruhstorfer, 1904 
Junonia orithya minusculus Fruhstorfer, 1906 
Junonia orithya neopommerana Ribbe, 1898
Junonia orithya novaeguineae Hagen, 1897 
Junonia orithya ocyale Hübner, [1819]
Junonia orithya orithya  (Oriental region)
Junonia orithya orthosia (Godart, [1824]) 
Junonia orithya palea (Fruhstorfer, 1912) 
Junonia orithya patenas (Fruhstorfer, 1912) 
Junonia orithya saleyra (Fruhstorfer, 1912) 
Junonia orithya sumatrana Fruhstorfer, 1906 
Junonia orithya swinhoei Butler, 1885 
Junonia orithya wallacei Distant, 1883

Примечания 

Нимфалиды
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1758 году
Насекомые Африки
Насекомые Австралии